Booth Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Booth Island (Michigan), Keweenaw County
 Booth Island (Oregon), Lane County

in Kanada:
 Booth Island (Nunavut), Qikiqtaaluk Region

Siehe auch:
 Booth-Insel, Insel vor der Antarktischen Halbinsel